Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Younes El Aynaoui che ha battuto in finale Jordi Arrese 7-5, 0-6, 6-4.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (primo turno)
 Jordi Arrese (finale)
 Javier Sánchez (semifinali)
 Gabriel Markus (quarti di finale)

 Jordi Burillo (primo turno)
 David Prinosil (primo turno)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Karsten Braasch (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1993